Бадминтон на Летних Олимпийских играх 2004

Соревнования проводились с 14 по 21 августа. Разыгрывалось 5 комплектов наград — в личных и парных соревнованиях у мужчин и женщин, а также в миксте. Соревнования проводились по системе с выбыванием, начиная с 1/16 финала в личных соревнованиях и 1/8 в парных и миксте. Победители полуфинальных встреч выходили в финал, проигравшие разыграли бронзу. Соревнования проходили в Гауди Олимпик комплексе вмещающем 5000 зрителей.

Медалисты

Таблица медалей

Результаты

Мужчины. Одиночный разряд

Женщины. Одиночный разряд

Мужчины. Парный разряд

Женщины. Парный разряд

Микст

Судьи 
Технические делегаты —   и  

Рефери —  Торстен Берг

Помощники рефери —  Изабель Жобар,  Юниарто Сухандината и  Юй Хунцзюнь

Судьи:

  Пер-Оке Андерссон
  Малкольм Бэнем
  Грегори Веллакотт
  Вон Шуй Инь
  Петер Ганес
  Моймир Гнилица
  Дэвид Дэвис
  Лю Дай Ди
  Элейн Конг
  Нильс-Хольм Мортенсен
  Линн Никсей
  Томохару Сано
  Гуршаран Сингх
  Унанг Сукарджа
  Марсель Схорманс
  Майкл Уокер
  Хокан Фоссто
  Руне Бор Хансен
  Дэвид Хинтон
  Танарат Хонгчарэн
  Цзы Ян Го
  Дэвид Чанг
  Чжан Цзэжэнь
  Чо Вон Кю

Ссылки 
 Официальная книга результатов 

2004 год в бадминтоне
Бадминтон на летних Олимпийских играх 2004